

Patronyme
 Annie Zadek (1948- ), femme de lettres française.
 Hilde Zadek (1917-2019), soprano allemande. 
 Peter Zadek (1926-2009), metteur en scène de théâtre, traducteur et scénariste allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme